Sandwichtechnik steht für:
 Sandwichtechnik (Rettungstechnik), eine Rettungs-/Bergetechnik
 Sandwichbauweise, Mehrschichtaufbau von Halbzeugen
 eine Alternierung von Fremd-, Eigen- und Fremdsprachlichem Satz im Fremdsprachenunterricht, siehe Bewusstmachung (Fremdsprachenunterricht)#Muttersprachliche Hilfen